The Warm Up — второй официальный микстейп американского рэпера Джея Коула (), вышедший в 2009 году. Все треки на микстейпе сольные, за исключением трёх («Dreams», «Ladies» и «The Badness»). Cole также записал кавер-версии треков «Dead Presidents» Jay-Z, «Last Call» Канье Уэста и «Get By» Talib Kweli. J. Cole и The R.E.C спродюсировали большинство треков на микстейпе, лишь в некоторых случаях им помогали Elite, Syience и E.k.n.

Список композиций 

Список позаимствованных треков:
 «Grown Simba» засемплирован «Overture: A Partial History Of Black Music» — Mervyn Warren
 «Just To Get By» засемплирован «Get By» — Talib Kweli
 «Dead Presidents II» засемплирован «Dead Presidents» — Jay-Z
 «World Is Empty» засемплирован «My World Is Empty Without You» — The Supremes
 «Dreams» засемплирован «Wildflower» — Hank Crawford
 «Royal Flush» засемплирован «Royal Flush» — Big Boi и «Voyage to Atlantis» — The Isley Brothers
 «Water Break» засемплирован «I Shot Ya» — LL Cool J и «Warning» — The Notorious B.I.G.
 «Heartache» засемплирован «Born to Live with Heartache» — Mary Love
 «Get Away» засемплирован «Cross My Heart» — Billy Stewart
 «Knock Knock» засемплирован «Knock Knock» — Monica и Kanye West
 «Ladies» засемплирован «Ladies» — Lee Fields & The Expressions
 «Til' Infinity» засемплирован «'93 'Til Infinity» — Souls of Mischief
 «Last Call» засемплирован «Last Call» — Kanye West
 «Losing My Balance» засемплирован «Balance» — Sara Tavares

Треки, не вошедшие в микстейп:
 «Playground»
 «Song for the Ville»
 «I Got It»
 «Serenade»
 «I’m Comin»
 «Show Me Somethin»
 «I Really Mean It»

Примечания

Ссылки 
 J. Cole
 J. Cole — The Warm Up Mixtape

Альбомы Dreamville Records
Альбомы Джея Коула
Альбомы, спродюсированные Джеем Коулом
Микстейпы 2009 года